Gaustad (Oslo), een buurt in Oslo.
Gaustad (metrostation), een station van de metro van Oslo.